„Intelligenzaktion“ (als Germanismus auch in vielen anderen Sprachen) steht für:

 Intelligenzaktion, verschiedene Mordkampagnen der deutschen Besatzungsmacht während des Zweiten Weltkrieges auf polnischem Staatsgebiet mit dem Charakter eines Völkermords. Das Ziel war die Ermordung der polnischen Inteligencja, als Vorläufer der AB-Aktion

Regionale Intelligenzaktionen:

 Intelligenzaktion Pommern
 Intelligenzaktion Posen
 Intelligenzaktion Masowien 
 Intelligenzaktion Schlesien
 Intelligenzaktion Litzmannstadt 
 Sonderaktion Krakau, bei der 183 Akademiker verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg deportiert wurden
 Zweite Sonderaktion Krakau
 Sonderaktion Tschenstochau in Częstochowa
 Sonderaktion Lublin
 Sonderaktion Bürgerbräukeller
 Lemberger Professorenmord